Guillaume Saliceti (1210-1277), médecin lombard du Moyen Âge
 Christophe Saliceti (1757-1809), révolutionnaire français
Jeane Saliceti (1883-1959), peintre français
Sylvie-E. Saliceti (née en 1966), écrivain français.

Homonymie de patronyme